Tashi Namgyal (1450-1497), le  Taï Sitou Rinpoché.
 Takpo Tashi Namgyal, (1511 - 1587), un maître de l'école kagyüpa du bouddhisme tibétain.
 Tashi Namgyal (règne de 1555-1575), Roi du Ladakh de la Dynastie Namgyal du Ladakh.
 Tashi Namgyal (1893 – 1963) roi du Sikkim
 Tashi Namgyal Khamsitsang, dissident et exilé tibétain, membre de l'Advisory Board de WikiLeaks

Voir aussi